

Miejscowości w Australii 
 Wilmington – miasto w stanie Australia Południowa

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Wilmington – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Wilmington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Greene
 Wilmington – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Wilmington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wilmington – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Wilmington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Wilmington – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Wilmington – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Wilmington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Wilmington – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Wilmington – dzielnica Los Angeles

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Wilmington (ang. Wilmington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Wilmington (ang. Wilmington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Wilmington (ang. Wilmington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Wilmington (ang. Wilmington Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Wilmington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Wilmington – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Wilmington – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Wilmington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)

Zobacz też 
 Bitwa pod Wilmington – bitwa podczas wojny secesyjnej (11-22 lutego 1865) na terenie hrabstwa New Hanover w stanie Karolina Północna